Шамбри ():
 Шамбри (Сена и Марна) — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна.
 Шамбри (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.